парафіни — нафтопродукт, суміш алканових вуглеводнів переважно нормальної будови з числом атомів вуглецю від 9 до 40;
 алкани — насичені вуглеводні